Csehország
 Podhradí, község a Chebi járásban
 Podhradí, város a Jičíni járásban
 Podhradí, község a Zlíni járásban
 Podhradí nad Dyjí, település a Znojmói járásban